Алфре́до Ра́мос:
 Рамос Кастильо, Алфредо (1924—2012) — бразильский футболист.
 Рамос дос Сантос, Алфредо (1920—1997) — бразильский футболист. См. также 
 Рамуш, Алфреду (1906—?) — португальский футболист.